Seil est un toponyme pouvant désigner :
 Seil, une île de l'archipel des Hébrides, au Royaume-Uni ;
 Seil, un bras-mort de la Loire situé en Loire-Atlantique, en France. Ce nom a donné celui d'un bateau type voile-aviron LE SEIL qui a été fabriqué dans la région.

Voir aussi

Références